Naselja u Sloveniji
 Podlipa (Krško, Slovenija), naselje u općini Krško
 Podlipa (Vrhnika, Slovenija), naselje u općini Vrhnika
 Podlipa (Žužemberk, Slovenija), naselje u općini Žužemberk